Bibik ist der Familienname folgender Personen:

 Olha Bibik (* 1990), ukrainische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Tatjana Wiktorowna Bibik (* 1985), russische Badmintonspielerin
 Walentyn Bibik (1940–2003), ukrainischer Komponist